enggano désigne :
 L'île d'Enggano en Indonésie,
 L'enggano, la langue, du groupe des langues sumatra du Nord-barrier islands, parlée sur cette île.